Lestander est un patronyme porté notamment par :

 Klas Lestander (1931-2023), biathlète suédois ;
 Ove Lestander (1941-), fondeur suédois.